Баттлинг Сики́ (, имя и фамилия при рождении Луи Фаль, , 1897—1925) — французский боксёр, уроженец Сенегала.

Чемпион мира (1922) в полутяжелом весе (выиграл в шестом раунде у Жоржа Карпантье), чемпион Европы (1922) в полутяжелом и тяжелом весе среди профессионалов. Будучи секундантом своего друга, совершил грубый поступок по отношению к секунданту его соперника, в связи с чем был лишён звания чемпиона мира, которое вернулось к Карпантье. Вскоре по решению суда титул был возвращен Сики.

Поселившись в Париже, привлекал к себе внимание прессы (прогуливался по городу в ярких костюмах со львом на поводке и тому подобное). В 1925 году при невыясненных обстоятельствах был застрелен на одной из улиц Нью-Йорка.

Всего за время выступлений выиграл 63 боя, проиграл 22, свел вничью 5 (5 боёв остались без судейского решения).

Ссылки 
 Баттлинг Сики в Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия
CBZ Page
Autobiography
Boxing record

Литература 
 
 

Боксёры Франции
Боксёры 1910-х годов
Боксёры 1920-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза